Майк Иггулден (; , Сент-Катаринс, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Завершил карьеру игрока в 2016 году.

Игровая карьера 
Играл в NCAA за Корнеллский университет, в 2003 и 2005 году выиграл с ними турнир ECAC. На драфте НХЛ не выбирался. В 2005 подписал контракт с Рочестер Американс из АХЛ. В сентябре 2005 года был приглашён в тренировочный лагерь Сан-Хосе Шаркс. С 2006 по 2008 год играл в Вустер Шаркс. В конце сезона 2007/08 дебютировал в НХЛ за команду Сан-Хосе Шаркс.

3 июля 2008 года Иггулден в качестве свободного агента подписал контракт с Нью-Йорк Айлендерс. 7 марта 2009 в матче против Нью-Джерси Дэвилз набрал первые очки в карьере НХЛ. 12 марта Иггулден забросил свою первую шайбу в НХЛ, команде Монреаль Канадиенс, сравняв игру 1-1.

10 июля 2009 года подписал с контракт с Рижским Динамо. Сыграл за Динамо 55 матчей и набрал 33 (12+20) очка.

16 июля 2010 года подписал однолетний контракт с Лангнау Тайгерс из Швейцарской лиги.

12 июня 2011 года Иггулден подписал однолетний контракт с Векшё Лейкерс из Швеции. Набрав 34 очка в 41 играх за Лейкерс, Иггулден предпочёл остаться в Шведской хоккейной лиге. Летом 2012 подписал контракт с клубом Рёгле БК.

В мае 2013 года вернулся в КХЛ, подписав однолетнее соглашение с подольским «Витязем».

Достижения 
 Чемпион ECAC (2003, 2005)
 Участник Матча звёзд АХЛ (2008, 2009)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ХК «Витязь»

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Кливленд Бэронс» (2001—2006)
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Векшё Лейкерс»
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»